8 millimeter
8mm-film, een filmopnamemedium met een breedte van 8 mm
Video8, een video-opnamemedium van Sony
8MM, een film uit 1999 met Nicolas Cage in de hoofdrol